Benito Juárez (președinte) a fost un amerindian de origine zapotecă, care a fost președintele Mexicului de cinci ori. 

Benito Juárez se mai poate referi și la

Locuri din Mexic 

 Benito Juárez, D.F., Mexic
 Benito Juárez, Guerrero, statul Guerrero
 Benito Juárez, Quintana Roo,  statul Quintana Roo
 Benito Juárez, Sonora,  statul Sonora
 Benito Juárez, Tlaxcala,  statul Tlaxcala
 Benito Juárez, Veracruz,  statul Veracruz
 Ciudad Benito, Juárez,  statul Nuevo León
 '''Benito Juárez International Airport din Mexico City, Mexic.

Altele 

 Benito Juárez Partido, Provincia Buenos Aires, Argentina

Nume
Nume proprii